Herrarnas sprint i bancykling vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordesrs mellan 4 augusti och 6 augusti 2012 i London, Storbritannien. Jason Kenny från Storbritannien vann över fransosen Grégory Baugé i finalen. Shane Perkins från Australien vann över Njisane Phillip från Trinidad och Tobago i matchen om bronsmedaljen.

Medaljörer

Kval

Första omgången

Andra omgången

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Referenser

Externa länkar 
Herrarnas sprint på London-OS hemsida

Cykling vid olympiska sommarspelen 2012